Höljassjöarna, sjö i Svenljunga kommun, se: 
Höljasjöarna (väst), sjö i Svenljunga kommun 
Höljasjöarna (öst), sjö i Svenljunga kommun